Влади́мир Проце́нко:
 Проценко, Владимир Николаевич (род. 1954) — писатель, член Национального Союза писателей Украины, заслуженный деятель искусств Украины.
 Проценко, Владимир Сидорович (род. 1942) — советский математик и механик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Проценко, Владимир Трофимович (1890—1921) — анархист, повстанческий командир, участник махновского движения.